La araña negra puede referirse a:
La araña negra, novela de Vicente Blasco Ibáñez;
La araña negra, novela de Jeremias Gotthelf;
La araña negra (ópera), ópera de Heinrich Sutermeister.